Tull eller tullen kan avse:

 Tullavgift – skatt som betalas vid import eller export av varor över en landgräns
 Spannmålstullar – i äldre tider den ekonomiskt viktigaste delen av tullskydd
 Tullmyndighet – offentlig myndighet med uppgift att uppbära skatter och tullavgifter som belastar varutrafiken över statsgränserna
 Tullskydd – syftar till att skapa en högre prisnivå på utländska varor och tjänster
 Tullstation – station där tullmyndighet bedriver sin verksamhet
 Tullhus
 Tullverket – svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns
 Tullkriminalen – verksamhetsgren inom Tullverket, motsvarande polisens kriminalpolis
 Stora tullen – tull på importerade och exporterade varor som från 1500-talet till 1700-talet transporterades sjövägen i Sverige
 Stadstull – en tullavgift (Lilla tullen) av den som förde in varor till försäljning i en stad
 Årtull – en stödanordning för åra som är fäst på relingen
 Tullen, Borås – en stadsdel i Borås

Se även 
 Tullfrihet – att inte behöva betala tull
 Tullunion – minst två länder tar bort tullarna på varor och tjänster vid handel dem emellan
 Tulltjänsteman – person anställd vid en nations tullmyndighet
 Tull- och accisrätt – specialdomstol vid tullen
 Tullindrivare – de som drev in tullavgifter vid stadstullar
 Stockholms tullar – platser i Stockholm där stadens stadstullar historiskt har legat
 Betalväg – en väg där trafikanter måste betala en avgift för att färdas